Ламбсхайм () — община в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Рейн-Пфальц. Занимает площадь 12,75 км². Первое упоминание относится к 768 году.

Население 
Население составляет 6687 человек (на 31 декабря 2013 года).

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца